Die Campeonato Brasileiro Série B 2011 war die 32. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Der Wettbewerb startete am 20. Mai 2011 in seine Saison und endete am 26. November 2011. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Der Portuguesa konnte am Ende der Saison die Meisterschaft feiern.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2012 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2012 ab.

Dem Salgueiro AC wurden drei Punkte abgezogen, nachdem dieser am 7. Oktober 2011, dem 29. Spieltag, im Heimspiel gegen Portuguesa einen Spieler irregulär einsetzte.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

2011
Fußballsaison 2011